Mediterranean steht für:
 Mediterranean Fleet, britischer Flottenverband
 Mediterranean Sky, griechisches Fährschiff
 Mediterranean Shipping Company, Reederei in Genf
 European Union Naval Force – Mediterranean, militärische Krisenbewältigungsoperation
 Air Mediterranean, griechische Fluggesellschaft
Siehe auch:
 Mediterranean Style House
 Mediterranean Mathematics Competition
 Mediterranean Grand Prix
 Mediterranean Theatre of Operations
 SeaRiver Mediterranean